The Pack – amerykański zespół muzyczny
 The Pack – brytyjski zespół muzyczny

Zobacz też:
 Pack